Tacca – piccolo taglio talvolta progettato per una funzione specifica

Botanica 
 Tacca – genere di piante della famiglia delle Dioscoreaceae
 Tacca chantrieri – pianta della famiglia Dioscoreaceae

Persone 
 Bernardo Tacca – scultore italiano
 Ferdinando Tacca – scultore italiano, figlio di Pietro
 Pietro Tacca – scultore barocco italiano